Az RMKT rövidítés a következőkre utalhat:

 Régi Magyar Költők Tára
 Romániai Magyar Közgazdász Társaság